Bittcher ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Heinrich Bittcher (Karl Friedrich Heinrich Bittcher; Heinrich Bittcher; 1816–1844), deutscher Lehrer, Philologe und evangelischer Theologe
 Ernst Bittcher (1928–2017), deutscher Orgelbauer und als „Hitlerjunge“ 1945 Zeitzeuge um die Eroberung des Reichstages
 Herbert Bittcher (1908–1944), deutscher Widerstandskämpfer und NS-Opfer  
 Ulrich Bittcher (* 1957), deutscher Fußballspieler